Acarictis (Акариктис — „мала ласица”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Sinopidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Acarictis.

Временска распрострањенст рода Acarictis унутар породице Sinopidae

Види још 
 Класификација сисара
 Sinopidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке